Uma divisão administrativa menor que uma vila em países de língua inglesa. Termo em inglês que provavelmente é bem traduzido pelo termo povoado.

Urbanismo
Divisões administrativas
Palavras, frases e expressões em inglês